Hammerich ist der Familienname folgender Personen:

 Borghild Hammerich (1901–1978), norwegische Philanthropin und Aktivistin
 Else Hammerich (1936–2021), dänische Politikerin
 Ernst Friedrich Hammerich (?–?), Altonaer Verleger
 Gottfried Hammerich (1630–1710), Abt des Klosters Oberzell
 Helmut R. Hammerich (* 1965), deutscher Offizier (Oberstleutnant) und Militärhistoriker
 Holger Hammerich (* 1940), deutscher evangelischer Kirchenhistoriker
 Johann Friedrich Hammerich (1763–1827), Altonaer Verlagsbuchhändler
 Kurt Hammerich (1940–2017), deutscher Soziologe
 Louis Hammerich (1892–1975), dänischer Germanist
 Martin Hammerich (1811–1881), dänischer Lehrer und Verfasser
 Paul Hammerich (1927–1992), dänischer Journalist und Schriftsteller
 Rumle Hammerich (* 1954), dänischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent